Aufseßplatz (Neurenberg), een plein in Neurenberg
Aufseßplatz (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg